Монза — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Вохтожского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Вохтогский сельсовет. До 2004 года входил в состав Демьяновского сельсовета.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 73 км, до центра муниципального образования Вохтоги по прямой — 14 км. Ближайшие населённые пункты — 18 км, Липихино, Каменка.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР посёлок 16 километр переименован в Монза.

Население

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района